Lambariensi – abitanti di Lambari d'Oeste
Lambariensi – abitanti di Lambari